Ансиан (порт. Ansião) — многозначный термин.

 Ансиан — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия.
 Ансиан — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.